Die Liste der deutschen FIFA-Schiedsrichter beinhaltet alle Fußballschiedsrichterinnen und -schiedsrichter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV) der DDR, die von der FIFA zur Leitung von A-Länderspielen und Europapokalspielen zugelassen sind und waren. Nicht gelistet sind Schiedsrichter, die international nur als Linienrichter bzw. FIFA-Schiedsrichterassistent aufliefen oder nur internationale Begegnungen im Nachwuchsbereich leiteten.

Schiedsrichter des DFB

Schiedsrichter des DFV

Deutsche Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften

Deutsche Schiedsrichter bei Europameisterschaften

Deutsche Schiedsrichter bei Olympischen Spielen

Literatur 
 Schiedsrichterausschuss des NOFV: Chronik von 1948 bis 1991 der Schiedsrichterkommission des DFV der DDR.
 Gotthard Dikty: Schiri:Telefon! Academia Verlag, 1999, ISBN 3-89665-111-0.

Schiedsrichter